Адемо́ла Лу́кман Оладжа́де Ала́де Айло́ла Лу́кман (; 20 октября 1997, Лондон, Англия) — нигерийский и английский футболист. Выступает на позициях левого полузащитника и оттянутого нападающего. Игрок клуба «Аталанта» и национальной сборной Нигерии.

Клубная карьера 
Адемола Лукман — воспитанник юношеского футбольного клуба «Ватерлоо». В 2014 году присоединился к академии футбольного клуба «Чарльтон Атлетик». 3 ноября 2015 года Лукман дебютировал в основном составе «Чарльтона» в гостевом матче чемпионшипа против «МК Донс», выйдя на замену на 65 минуте игры. Первый гол за «эддикс» Лукман забил 5 декабря 2015 года в ворота «Брайтона», а ещё через 10 дней отметился дублем в ворота «Болтона». Всего в дебютном сезоне в профессиональном футболе Лукман отметился пятью голами в 24 играх за «Чарльтон», который вылетел из чемпионшипа.

Сезон 2016/17 начинал также в «Чарльтоне», где за половину сезона принял участие ещё в 21 матче чемпионата и забил пять голов. Кроме того, отметился двумя забитыми мячами в трёх играх Кубка Англии.

5 января 2017 года клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с Лукманом на 4,5 года. Сумма трансфера составила 7,5 миллионов фунтов стерлингов, а впоследствии она может увеличиться до 11 миллионов.

15 января 2017 года дебютировал в английской Премьер-лиге в поединке против «Манчестер Сити», выйдя на замену на 90-ой минуте и на 4-й минуте добавленного времени отличившись забитым мячом. Всего в дебютном сезоне в «Эвертоне» сыграл в восьми матчах и забил один гол.

31 января 2018 года на правах аренды до конца сезона 2017/18 перешёл в немецкий клуб «РБ Лейпциг». Дебютировал в Бундеслиге 3 февраля 2018 года, когда вышел на замену на 78-ой минуте игры «РБ Лейпциг» против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Спустя 10 минут Лукман забил единственный гол в этом матче.

Карьера в сборной 
В 2016 году выступал за юношескую сборную Англии до 19 лет, принимал участие в юношеском чемпионате Европы. С 2016 года начал играть за молодёжную сборную Англии (до 20 лет), в составе которой летом 2017 года стал чемпионом мира в этой возрастной категории. На турнире принял участие в шести матчах англичан и отметился тремя забитыми голами.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 3 матча / 0 голов; 1 победа, 2 ничьи, 0 поражений.

Достижения

Командные 
 Сборная Англии (до 20 лет)
 Чемпион мира среди игроков до 20 лет: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Аталанта»